Nalang bezeichnet:

 Nalang (Jonê) (纳浪乡), Gemeinde im Kreis Jonê in der chinesischen Provinz Gansu
 Nalang (Nepal), Village Development Committee im nepalesischen Distrikt Dhading